Surry, població dels Estats Units a l'estat de Virgínia.
 Surry (Maine)
 Surry (Nova Hampshire)